Футбольная Конференция Англии 1996/97 — 18-й сезон Футбольной Конференции Англии.

В Футбольной Конференции играют как профессиональные, так и полупрофессиональные клубы. Футбольная Конференция является пятым и самым низким из 5 общенациональных дивизионов в Англии, ниже Премьер-лиги и трех дивизионов Футбольной лиги. По завершении каждого сезона, победитель Футбольной Конференции выходит в Третий дивизион Футбольной лиги.

Вышедшие и вылетевшие команды 
Пришедшие команды
 Рашден энд Даймондс (из Южной Футбольной лиги)
 Хейз (из Истмийской лиги)

Выбывшие команды
 Ранкорн (в Северную Премьер-лигу)
 Дагенем энд Редбридж (в Истмийскую лигу)

Турнирная таблица

Ссылки 
 Официальный сайт

1996
Англия-5
Англия-5
Спорт в Великобритании в 1996 году
Спорт в Великобритании в 1997 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997